Comment ça va a The Shorts együttes dala
 Comment ça va a The Shorts együttes albuma